Список видів роду Нечуйвітер:

Список, який містить 2240 визнаних видів роду Нечуйвітер (Hieracium), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів Hieracium в базі даних «Global Compositae Checklist». 11.06.2014 
 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Hieracium&commonname= 
 Список видів Hieracium на сайті «Catalogue of Life» 
 Hieracium на сайті «International Plant Names Index» 
 Hieracium на сайті «Plantsystematics» 
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Hieracium&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540375 
 Список видів Hieracium в базі даних «International Organization for Plant Information» (IOPI) 

 
Нечуйвітер